Karaba kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Karaba (ort), Boucle du Mouhoun,

Burundi 

 Karaba (periodiskt vattendrag i Burundi), Ruyigi, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Burundiförgreningar